Pestilence peut désigner :

 Pestilence, odeur infecte, putride
 Pestilence, groupe néerlandais de death metal
 Prelude to Pestilence (ou Realmz), jeu vidéo de rôle développé et publié par Fantasoft en 1994

Homonymie